Деся́тый Киломе́тр, также пишется как 10-й километр — топоним.

в Казахстане 
Десятый Километр — железнодорожный пост. Географические координаты: 51.20832, 81.11574

в России 
 Десятый Километр — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края, в ходит в состав Черниговского сельского поселения.
 Десятый Километр — барак (тип населённого пункта) на территории Красноярского края. Географические координаты: N54.7259 E94.7364
 Десятый Километр — остановочный пункт, ныне станция Рассольная
 10 километр — посёлок, городской округ Губаха, Пермский край. Географические координаты:58.916109, 57.706534

См. также 
 10 км

Примечания